Füllbach ist ein Gewässername:

 Füllbach (Deubach), rechter Zufluss des Deubachs (zum Kocher) in Belsenberg, Stadt Künzelsau, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Füllbach (Itz), linker Zufluss der Itz bei Niederfüllbach, Landkreis Coburg, Bayern
 Füllbach (Schenkenbach), rechter Zufluss des Schenkenbachs (zum Neckar) nahe Harthausen, Gemeinde Epfendorf, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Füllenbach